Pawieł Anatoljewicz Gajduk (ros. Павел Анатольевич Гайдук, ur. 11 lutego 1976 w Ałmaty) – kazachski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 83. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. 

Brał udział w mistrzostwach świata w Trondheim, Ramsau, Lahti i Val di Fiemme oraz igrzyskach w Nagano i Salt Lake City, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: –
 sezon 1998/1999: 83
 sezon 1999/2000: –
 sezon 2000/2001: –
 sezon 2001/2002: –
 sezon 2002/2003: –

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998 Nagano (JPN) – 42. miejsce (duża skocznia), 48. miejsce (normalna skocznia)
 2002 Salt Lake City (USA) – 44. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 2002 Salt Lake City (USA) – 13. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997 Trondheim (NOR) – 45. miejsce (duża skocznia), 46. miejsce (normalna skocznia)
 1999 Ramsau (AUT) – 47. miejsce (duża skocznia), 50. miejsce (normalna skocznia)
 2001 Lahti (FIN) – 46. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 2001 Lahti (FIN) – 11. miejsce (duża skocznia), 11. miejsce (normalna skocznia)
 2003 Val di Fiemme (ITA) – 11. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Kazachscy olimpijczycy
Kazachscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Ałmaty